Arnaud Malherbe peut faire référence à :
 Arnaud Malherbe (1972-), athlète sud-africain spécialiste du  ;
 Arnaud Malherbe (1972-), réalisateur de cinéma français.